Kielanówka – szczyt w Karpatach Zachodnich, w Beskidzie Niskim

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kielanówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Boguchwała
 Kielanówka – część wsi Handzlówka w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Łańcut